Gayret steht für:

 Gayret, von der Türkischen Marine im Jahr 1939 im Vereinigten Königreich bestellter, aber nicht ausgelieferter Zerstörer, siehe HMS Ithuriel (H05)
 Gayret, Zerstörer der Türkischen Marine (1946–1965), siehe HMS Oribi (G66)

Gayret ist der Familienname folgender Personen:

 Timur Gayret (* 1998), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Gayret-i Vataniye, Schiff der osmanischen Marine